Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье прошел с 12 по 13 февраля 2011 на крытом высокогорном олимпийском катке г. Калгари, Канада.

Чемпионом мира среди мужчин стал Иван Скобрев из России, впервые с 1987 года, когда побеждал Николай Гуляев (под флагом СССР). Второе место занял Хавард Бокко из Норвегии, который прежде уже дважды становился вторым (в 2008 и 2009 гг) вслед за Свеном Крамером, выигравшем все четыре предыдущие чемпионата (c 2007 по 2010) и пропускавшего сезон 2010/2011 из-за травмы бедра. Третье место — Ян Блокхаузен из Нидерландов.

У женщин победу по сумме многоборья одержала Ирен Вюст из Нидерландов, которая повторила аналогичное достижение 2007 года. Второе место — Кристин Несбитт, которая за три недели до чемпионата выиграла золото в спринте. Третье место — чемпионка двух предыдущих лет — Мартина Сабликова из Чехии, которая умудрилась взойти на пьедестал несмотря на падение на заключительной дистанции в 5000 м.

Поскольку лед в Калгари высокогорный, из-за разреженного воздуха на этом катке регулярно бьются рекорды. По ходу чемпионата было установлено несколько национальных рекордов. Шани Дэвис установил рекорд чемпионатов на 500 метров, Иван Скобрев побил три рекорда России — на дистанции 1500 и 10 000 метров, а также по сумме многоборья. Хавард Бокко побил рекорд Норвегии за 10 000 м, а Шейн Доббин, единственный участник из Южного полушария, установил несколько национальных рекордов Новой Зеландии.

Мужчины 

 CR = рекорд чемпионатов, NR = национальный рекорд, pr = персональный рекорд, DSQ = дисквалифицирован

Женщины 

 NR = национальный рекорд, pr = персональный рекорд

Конфуз с гимном 
Во время церемонии награждения среди мужчин, когда в честь Скобрева должен был зазвучать государственный гимн России, вместо него организаторы поставили патриотическую песнь Глинки. Вторая попытка проиграть правильный гимн также провалилась. В итоге гимн России был исполнен лишь на официальном банкете после чемпионата.

Примечания 

Международные соревнования по конькобежному спорту в Канаде
Февраль 2011 года
Чемпионаты мира в Канаде
Международные спортивные соревнования в Калгари
Чемпионаты мира по конькобежному спорту по классическому многоборью